Oranjestad, capitale de l'île d'Aruba, territoire néerlandais d'outre-mer ;
Oranjestad, chef-lieu de l'île de Saint-Eustache, également néerlandaise.